De 200 meter vlinderslag mannen op de Wereldkampioenschappen zwemmen 2009 vond plaats op 28 juli (series en halve finales) en 29 juli 2009 (finale). Omdat het zwembad waarin de wedstrijd gehouden werd 50 meter lang is, bestond de race uit vier baantjes. De zestien snelste zwemmers uit de series kwalificeerden zich voor de halve finales, de snelste acht uit de halve finales gingen door naar de finale. Titelverdediger Michael Phelps uit de Verenigde Staten werd opnieuw wereldkampioen, in een nieuwe wereldrecordtijd van 1.51,51.

Podium

Records 
Voorafgaand aan het toernooi waren dit het wereldrecord en het kampioenschapsrecord

Uitslagen

Series

Halve finales

Finale

Bronvermelding 
 Uitslag series
 Uitslag halve finale
 Uitslag finale

Wereldkampioenschappen zwemmen 2009